El término Figura hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Artes
 Figura literaria, en literatura las figuras literarias o retóricas son palabras o frases cuya forma constitutiva se aleja de la del uso habitual del lenguaje, principalmente para la obtención de un cierto estilo literario o para producir un cierto efecto en el lector;
 Figura musical, en música la figura es una de las siete posiciones posibles de una nota musical;
 Figura, en el baile, el ballet y la danza la figura es la ejecución de un cierto tipo de movimientos;
 Figurita, estatuilla en miniatura mayormente hecha de madera, cerámica o porcelana;
 Staffage, figuras humanas o de animales que animan una escena, en particular en la pintura del paisaje, en la que este es propiamente el asunto principal de la obra;
 Figura (dibujo), representación gráfica de un ser o un objeto;
 Figura (escultura), representación tridimensional de un ser un objeto, real o abstracto.

Geometría
 Figura geométrica, un concepto geométrico que se define por estar constituido de puntos (rectas, círculos, esferas, polígonos y poliedros son ejemplos de figuras geométricas o Conceptual es numerosos  recuadros.

Heráldica
 Figura, en heráldica la figura o cargo es un elemento iconográfico que hace parte de un escudo de armas.

Además
 Figura, género de insecto en la familia Coccinellidae.
 Figura, también llamadas «miniaturas» las figuras usadas en juegos de tablero y de rol corresponden a personajes o unidades de combate representados en el juego.
 Figura, persona destacada dentro de un grupo humano, generalmente deportivo.